Menguellet peut signifier :

Patronyme 
  (1344-1412), faqih et thélogien kabyle algérien ;
  (1385-1442), mufti et thélogien kabyle algérien ;
  (1396-1478), kabyle algérien ;
 M'barek Ait Menguellet (1922-1957), militant kabyle algérien ;
 Lounis Aït Menguellet (1950-), artiste kabyle algérien ;
  (1953-), homme politique kabyle algérien ;
 Djaffar Aït Menguellet (1974-), artiste kabyle algérien ;
  (1982-), artiste kabyle algérien ;

Patronyme algérien
Patronyme kabyle
Homonymie de patronyme